Listroderes — род мелких жуков-долгоносиков из подсемейства Cyclominae (Listroderini).

Распространение 
Нативный ареал представлен регионами Южной Америки (Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай, Чили). Интродуцированы в Австралию, Израиль, Испанию, Южную Африку, США, Японию.

Описание 
Длина 3,9—12,5 мм. Рострум среднего размера; опушение состоит из щетинок и субокруглых чешуек; скробальный вентральный зубец развит.

Биология 
Питаются листьями (имаго) и корнями растений (личинки). Среди растений хозяев: Asteraceae, Brassicaceae, Bromeliaceae, Chenopodiaceae, Poaceae и другие.

Систематика 
Род в широком таксономическом объёме включает около 100 видов. Listroderes близок к родам подтрибы Listroderina из трибы Listroderini, в том числе к родам Acroriellus, Acrorius, Acrostomus, Germainiellus, Antarctobius, Hyperoides, Trachodema, Lamiarhinus, Philippius, Rupanius, Methypora.

 Listroderes abditus
 Listroderes acutesquamosus
 Listroderes affinis
 Listroderes albescens
 Listroderes angulipennis
 Listroderes angusticeps
 Listroderes annulipes
 Listroderes antarcticus
 Listroderes apicalis
 Listroderes appendiculatus
 Listroderes araucanus
 Listroderes argentinensis
 Listroderes attenuatus
 Listroderes biangulatus
 Listroderes bicaudatus
 Listroderes bimaculatus
 Listroderes binodosus
 Listroderes boliviensis
 Listroderes bracteatus
 Listroderes brevirostris
 Listroderes brevisetis
 Listroderes bruchi
 Listroderes carinicollis
 Listroderes caudatus
 Listroderes caudiculatus
 Listroderes chalceatus
 Listroderes chilensis
 Listroderes cinerarius
 Listroderes cinerascens
 Listroderes comatus
 Listroderes compressiventris
 Listroderes confusus
 Listroderes corralensis
 Listroderes costirostris
 Listroderes costulatus
 Listroderes cupreosquamosus
 Listroderes curvipes
 Listroderes delaiguei
 Listroderes delumbis
 Listroderes dentipennis
 Listroderes desertorum
 Listroderes difficilis
 Listroderes dissimilis
 Listroderes distinguendus
 Listroderes divaricatus
 Listroderes dubius
 Listroderes elegans
 Listroderes ellipticus
 Listroderes erinaceus
 Listroderes exsculpticollis
 Listroderes falklandicus
 Listroderes fallax
 Listroderes fasciculiger
 Listroderes fascioliger
 Listroderes fragariae
 Listroderes frigidus
 Listroderes fulvicornis
 Listroderes fulvipes
 Listroderes fulvitarsis
 Listroderes germaini
 Listroderes gibber
 Listroderes gracilicornis
 Listroderes griseonotatus
 Listroderes griseus
 Listroderes hispidus
 Listroderes histrio
 Listroderes hoffmanni
 Listroderes horridus
 Listroderes humilis
 Listroderes hyadesi
 Listroderes hypocritus
 Listroderes immundus
 Listroderes inaequalipennis
 Listroderes inaequalis
 Listroderes inaequatus
 Listroderes incertus
 Listroderes inconspicuus
 Listroderes insquamea
 Listroderes insubidus
 Listroderes katerensis
 Listroderes lacunosus
 Listroderes laevigatus
 Listroderes laevirostris
 Listroderes latiusculus
 Listroderes lemniscatus
 Listroderes liliputanus
 Listroderes lineatulus
 Listroderes lugens
 Listroderes lugubris
 Listroderes magellanicus
 Listroderes medianus
 Listroderes montanus
 Listroderes murinus
 Listroderes mus
 Listroderes nigrinus
 Listroderes nodifer
 Listroderes nordenskioldi
 Listroderes novicus
 Listroderes obliquus
 Listroderes obscurus
 Listroderes oregonensis
 Listroderes ovatus
 Listroderes paranensis
 Listroderes parvulus
 Listroderes percostatus
 Listroderes philippii
 Listroderes pilosissimus
 Listroderes pilosus
 Listroderes planicollis
 Listroderes planipennis
 Listroderes porcellus
 Listroderes praemorsus
 Listroderes proximus
 Listroderes pubescens
 Listroderes punctatissimus
 Listroderes punctiventris
 Listroderes pusillus
 Listroderes quadrituberculatus
 Listroderes reticulatus
 Listroderes robustior
 Listroderes robustus
 Listroderes rugipennis
 Listroderes salebrosus
 Listroderes scabra
 Listroderes schythei
 Listroderes sobrinus
 Listroderes solutus
 Listroderes sordidus
 Listroderes sparsus
 Listroderes spoliatus
 Listroderes spurcus
 Listroderes squalidus
 Listroderes squamiger
 Listroderes squamirostris
 Listroderes sticticus
 Listroderes subaeneus
 Listroderes subcinctus
 Listroderes subcostatus
 Listroderes teretirostris
 Listroderes thermarum
 Listroderes trichophorus
 Listroderes tristis
 Listroderes trivialis
 Listroderes tuberculifer
 Listroderes ursinus
 Listroderes wagneri
 Listroderes varicosus
 Listroderes verrucosus
 Listroderes vicinus
 Listroderes victus
 Listroderes vittatus
 Listroderes wittei
 Listroderes vulgaris
 Listroderes vulsus

Примечания 

Cyclominae
Насекомые Южной Америки
Роды жесткокрылых
Эндемики Чили